Wolfersdorf – comune francese
 Wolfersdorf – comune tedesco
 Wolfersdorf – toponimo tedesco di Olbramov, comune ceco
 Trockenborn-Wolfersdorf – comune tedesco